

События 

 912—918 — правительница Мерсии Этельфлэд.
 Нормандский Роллон и его сподвижники приняли крещение.
 Генрих Птицелов становится герцогом Саксонии после смерти своего отца.
 912—961 — восьмой омейядский правитель Кордовского эмирата (с 929 халифата) Абд ар-Рахман III (889—961), наследует Абдаллаху в 23 года. Вышли из повиновения Толедо, Бадахос, Сарагоса, почти весь восток и большая часть южного района эмирата.
 912—913 — император Византии Александр (умер 6 июня 913 года).
 Император Александр низложил патриарха Евфимия и возвёл Николая Мистика.
 912—925 — патриарх Византии Николай Мистик (вторично).
 912—914 — паракимомен патрикий Варват.
 Разгром византийского флота арабами у Хиоса.
 Неудачное вторжение Фатимидов в Египет.
 912—923 — Грузия объединена в составе Абхазского царства.

Русь 
 После смерти князя Олега началось княжение Игоря (912—945). Начало правления на Руси династии Рюриковичей, которые правили до 1598 года. Все законные князья и цари этого периода вели свою родословную от варяга Рюрика.

Родились 
 Оттон I Великий

Скончались 
 Этельред II — правитель Мерсии.
 Оттон I — герцог Саксонии.
 Лев VI — византийский император.
 Олег Вещий — князь Новгородский и Киевский.
 Абдаллах — эмир Кордовы.

См. также

Примечания